Behaghel oder Behagel ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Behagel (1625–1698), deutscher Kaufmann und Fabrikant
 Ernst Behaghel (1825–1903), deutscher Architekt, großherzoglich badischer Baubeamter (Sohn von Johann Georg)
 Felix Behaghel (1822–1888), badischer Verwaltungsbeamter
 Fritz Behaghel (1891–1973), deutscher Exportkaufmann, Kommunalbeamter, NSDAP-Mitglied, Stadtrat und Beigeordneter in Berlin (Sohn von Georg Behaghel)
 Georg Behaghel (1870–1942), Prof. Dr.-Ing., deutscher Bergingenieur, Geologe und Hochschullehrer (Sohn von Hermann Behaghel)
 Georg Christian Andreas Behaghel (1800–1871), deutscher Handelsmann und Abgeordneter
 Johann David Behaghel (1804–1850), deutscher Arzt und Abgeordneter 
 Johann Georg Behaghel (1797–1861), Professor am Lyzeum in Heidelberg (Bruder von Johann Peter)
 Johann Peter Behaghel (1805–1871), Professor am Lyzeum in Mannheim (Bruder von Johann Georg)
 Hermann Behaghel (1839–1921), deutscher Architekt, großherzoglich badischer Baubeamter (Sohn von Johann Peter)
 Otto Behaghel (1854–1936), deutscher Germanist (Sohn von Felix)
 Otto Behaghel (Chemiker) (1895–1961), deutscher Chemiker 
 Wilhelm Jakob Behaghel (1824–1896), deutscher Jurist und Hochschullehrer (Sohn von Johann Georg)
Siehe auch:
 Behaghelsche Gesetze beschreiben Grundprinzipien der Stellung von Wörtern und Satzgliedern im Satz, formuliert von dem Germanisten Otto Behagel (1854–1936)